Возы — посёлок в Поныровском районе Курской области России в составе Возовского сельсовета.

География 
Расположен примерно в 51 километре севернее Курска, высота центра селения — 250 метров.
 Уличная сеть
В Возах насчитываются 15 улиц (Комсомольская, Пролетарская, Октябрьская, Школьная, Полевая, Советская, Чевычелова, Садовая, Светлова, Станционная, Энергетиков, Хуторская, Зелёная, Лесная, Пушкинская) и 2 переулка (Новый и Комсомольский).

История 
Согласно Закону Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО Возы возглавило муниципальное образование «Возовский сельсовета», в который также входят сёла Брусовое и Тифинское.

Весной 2020 года в Возах, наряду с райцентром — посёлком Поныри, вводили особый ограничительный режим в связи с распространением коронавируса.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 1340 человек.
 Гендерный состав
В 2010 году в Возах проживали 1263 человека — 586 мужчин и 677 женщин.

Инфраструктура 
На территории посёлка расположена станция Возы Московско-Курской железной дороги с вокзалом, православная Скорбященская церковь.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Находится на автодороге межмуниципального значения 38Н-043 «Возы — Степь — Красный Октябрь».

Примечания 

Населённые пункты Поныровского района